Большой Назас — река в России, протекает по Аскизскому району Республики Хакасия. Устье реки находится в 747 км от устья реки Томи по левому берегу. Длина реки составляет 17 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от истока до города Новокузнецк, без реки Кондома, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 13010300212115200007559.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Томи (приток Оби)
Реки Аскизского района